Die Western & Southern Financial Group Women’s Open 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Mason (Ohio) bei Cincinnati. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 11. bis 17. August 2008 statt.

Im Einzel gewann Nadja Petrowa gegen Nathalie Dechy mit 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Marija Kirilenko / Nadja Petrowa mit 6:3, 4:6 und 10:8 gegen Hsieh Su-wei / Jaroslawa Schwedowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Mason (Ohio)